Marino kan som auktorsförkortning betyda:

 Pasquale Marino
 C. Marino

Robotskapade auktorsförkortningar